Караян — фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Караян, Герберт фон (1908—1989) — австрийский дирижёр. 
 Караян, Теодор Георг (1810—1873) — австрийский германист и историк.

См. также 
 Караяннис